Telus Cup (früher Shell Cup oder Ford Cup) steht für folgende Eishockey-Trophäen:

 Defensiver Spieler des Jahres (LHJMQ)
 Offensiver Spieler des Jahres (LHJMQ)